Martti Järventie (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il fait ses débuts juniors et professionnels avec le Ilves Tampere avec lequel il joue entre 1992 et 2000. Il évolue ensuite une saison avec le TPS Turku avant d'être repêché par les Canadiens de Montréal en 2001.

Il ne dispute qu'une partie dans la Ligue nationale de hockey, jouant le reste de la saison avec les Citadelles de Québec de la Ligue américaine de hockey. Après cette unique saison en sol nord-américain, il retourne évoluer en Finlande en se joignant au Ilves Tampere mais est rapidement échangé au Jokerit Helsinki.

Il prend sa retraite en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1992-1993 ||Ilves U18 ||Jr. B SM-sarja ||27 ||1 ||4 ||5 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Ilves U20 ||Jr. A SM-liiga ||12 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Ilves U18 ||Jr. B SM-sarja ||5 ||2 ||2 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Ilves U20 ||Jr. A SM-liiga ||36 ||6 ||7 ||13 ||34 ||6 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
|1994-1995 ||Ilves U20 ||Jr. A SM-liiga ||9 ||2 ||2 ||4 ||26 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1994-1995 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||37 ||1 ||6 ||7 ||18 ||7 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|1995-1996 ||Ilves U20 ||Jr. A SM-liiga ||3 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||KooVee Tampere ||Mestis ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||21 ||2 ||1 ||3 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Lukko ||SM-liiga ||15 ||0 ||1 ||1 ||10 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1996-1997 ||Ilves U20 ||Jr. A SM-liiga ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Ilves Tampere ||Coupe Continentale ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||37 ||2 ||5 ||7 ||22 ||9 ||2 ||2 ||4 ||14
|-
|1998-1999 ||Ilves Tampere ||LEH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||43 ||2 ||4 ||6 ||56 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1999-2000 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||50 ||14 ||14 ||28 ||77 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2000-2001 ||TPS Turku ||SM-liiga ||56 ||5 ||14 ||19 ||71 ||10 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2001-2002 ||Citadelles de Québec ||LAH ||59 ||7 ||14 ||21 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||19 ||2 ||6 ||8 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||15 ||1 ||4 ||5 ||10 ||10 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2003-2004 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||53 ||6 ||16 ||22 ||71 ||6 ||0 ||2 ||2 ||12
|-
|2004-2005 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||54 ||5 ||10 ||15 ||113 ||12 ||1 ||4 ||5 ||30
|-
|2005-2006 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||31 ||0 ||8 ||8 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||54 ||8 ||17 ||25 ||114 ||10 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2007-2008 ||Mora IK ||Elitserien ||39 ||5 ||11 ||16 ||50 ||10 ||2 ||1 ||3 ||12
|-
|2008-2009 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||17 ||1 ||3 ||4 ||39 ||14 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2009-2010 ||HIFK ||SM-liiga ||56 ||8 ||19 ||27 ||91 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2010 ||HIFK ||Trophée européen ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||HIFK ||SM-liiga ||58 ||8 ||26 ||34 ||58 ||14 ||1 ||6 ||7 ||12
|-
|2011-2012 || Ilves Tampere ||SM-liiga ||49 ||4 ||11 ||15 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Ilves Tampere ||SM-liiga ||26 ||2 ||4 ||6 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || HIFK ||SM-liiga ||16 ||2 ||0 ||2 ||20 ||7 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2013-2014 || Ilves Tampere || Liiga || 39 || 0 || 12 || 12 || 36 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Ilves Tampere || Liiga ||42 || 0||4 || 4||24 ||2 ||0 ||0 || 0|| 2
|-
|2015-2016 || HPK Hameenlinna || Liiga || 13|| 0 || 3|| 3|| 4|| - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Milton Keynes Lightning || EPIHL || 24 || 3 || 13 || 16 || 71 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0

Internationales 

|1994 ||align="left"| ||align="left"| Championnat d'Europe junior U18 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8 ||align="left"|
|- 
|1995 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 1 || 2 || 6 ||align="left"||-
|1996 ||align="left"| Finlande ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 22 ||align="left"|

Trophées et honneurs personnels 
2007 : récipiendaire du trophée Matti-Keinonen de la SM-liiga

Références 

Naissance en avril 1976
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HIFK
Joueur du Mora IK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Milton Keynes Lightning
Gagnant du trophée Matti-Keinonen